Albert Hollenbach (* 11. Februar 1850 in Blankenberg, Kreis Ruppin; † 24. Januar 1904 in Neuruppin) war ein deutscher Orgelbauer.

Leben 
Albert Hollenbach, Sohn einer Müllersfamilie, war das achte von zehn Geschwistern. Im Alter von 14 Jahren ging er 1864 bei Friedrich Hermann Lütkemüller in Wittstock in die Lehre, danach war er bei Eberhard Friedrich Walcker und Friedrich Ladegast beschäftigt. Auf einer seiner Lehrreisen, in Weißenfels an der Saale, traf er seine zukünftige Frau, welche er mit 27 Jahren heiratete. Im selben Jahr 1877 zogen sie nach Neuruppin und nahmen sich eine Wohnung in der Parkstraße (heute Puschkinstraße). Dort arbeitete er unter schwierigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen.

Die erste „Hollenbach-Orgel“ wurde 1880 fertiggestellt; er verkaufte sie an das evangelische Schullehrerseminar (heute Pestalozzi-Schule) in Neuruppin. Bald darauf lieferte er zwei weitere Orgeln an dieses Haus. Seine Orgeln verkaufte Hollenbach in einer Zeit, in der in Neuruppin Aufschwung und Baulust herrschte. Auch die neu gebaute katholische Kirche wurde mit einem seiner Instrumente ausgestattet. Als Landorgelbauer verkaufte er seine Werke vorzugsweise im Norden der Mark Brandenburg. Es waren überwiegend einmanualige Instrumente, aber auch einige dreimanualige Instrumente, die bis nach Bergen in Norwegen exportiert wurden.

Als 1898 die Preise für Zinn um insgesamt 50 Prozent stiegen, wollte Hollenbach kein minderwertiges Zinn für seine Orgelpfeifen verwenden, sodass die hohen Preise ihn 1903 in den Konkurs trieben. Am 22. Januar 1904 stand die Zwangsversteigerung des Hauses und der Werkstatt fest, zwei Tage später nahm er sich, gesundheitlich zerrüttet, das Leben. Die Familie blieb
verarmt zurück.

Werkliste (Auswahl) 
Hollenbach schuf in 25 Jahren etwa 104 Neubauten.

Quellen 
 Biografie Albert Hollenbach, abgerufen am 30. März 2015.
 Gedenkstein für Albert Hollenbach, abgerufen am 1. April 2015.
 Zeitungsartikel über Albert Hollenbach, abgerufen am 30. März 2015.

Weblinks

Fußnoten 

Orgelbauer (19. Jahrhundert)
Orgelbauer (20. Jahrhundert)
Orgelbauer (Deutschland)
Person (Neuruppin)
Deutscher
Geboren 1850
Gestorben 1904
Mann